Pierre le Romain (en ) est mentionné à la fin de la prophétie de saint Malachie (ou prophétie des papes).  

Selon la chronologie et l'interprétation de ce texte, il serait le dernier pape avant la destruction de Rome et la fin des temps.

La prophétie de saint Malachie 

En 1595, le moine Arnold Wion publie dans son ouvrage Lignum vitæ, Ornamentum et decus Ecclesiæ un texte latin de cinq pages intitulé . Il dit l'avoir découvert en 1590 et l'attribue à l'évêque d'Irlande Malachie d'Armagh (dit saint Malachie, né vers 1094 et mort le ). Il s'agit d'une série de 111 brèves devises décrivant les futurs souverains pontifes à partir de Célestin II, pape en 1143, suivies de deux dernières phrases, à l'interprétation plus obscure, et qui concerneraient un certain Pierre le Romain.

La  
La  précède la , relative à Pierre le Romain, et lui est généralement associée (sans tenir compte du point final) :

Elle est habituellement retranscrite :

Dans les éditions ultérieures, notamment celle de Messinghan de 1624, le mot «  » est remplacé par «  ». Mais les spécialistes de la langue latine admettent que lorsque la lettre « p » est accompagnée d'un signe « s » elle peut tout autant signifier l'abréviation du préfixe pro- ou per-. Le mot peut donc aussi être lu prosecutione :

La prophétie finale 
Il s'agit de la  et dernière prophétie. Elle est ainsi libellée :

Une autre traduction de  serait  « un Pierre Romain », c'est-à-dire  « un pape romain ».

La   (la gloire de l'olivier/de l'olive) correspondrait au pape Benoît XVI, qui a renoncé à sa charge en 2013. Pierre le Romain, tel qu'annoncé dans la prophétie, pourrait ainsi correspondre à l'actuel pape François, son successeur, qui serait donc le dernier pape.

Notes et références

Bibliographie 
 Léon Cristiani, Nostradamus, Malachie et Cie, Éditions du Centurion, Paris, 1955, 148 p.
 Jacques Halbronn, Papes et prophéties - Décodages et influences, Boulogne-Billancourt, Axiome éditions, 2005.
 Raoul Auclair, La Prophétie des Papes, Nouvelles éditions latines, 1969.
 Papes et Prophéties, Axiome éditions, 2005  (2844621597).
 René Thibaut, La mystérieuse prophétie des papes.
 Pierre Chalmin, « Mauvaises fois », Journal, 1995.
 Bernard Bourdeix, 2012 et les fins du monde.
 Louis Morer, Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux de l'histoire sacrée.

Papauté
Personnalité légendaire
Catholique de fiction
Pape de fiction